Kabinett Lafontaine steht für folgende Regierungen des Saarlandes:

 Kabinett Lafontaine I (1985 bis 1990)
 Kabinett Lafontaine II (1990 bis 1994)
 Kabinett Lafontaine III (1994 bis 1998)